Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom dInflexible :
 l'Inflexible, un vaisseau  de 64 canons lancé en 1755 ;
 le , lancé en 1809, aurait dû porter le nom dInflexible ;
 le  a porté le nom dInflexible avant son lancement en 1840 ;
 l', un navire de ligne de  de  lancé en 1839 ;
 L'Inflexible (S615), un sous-marin nucléaire français de classe Le Redoutable.

Voir aussi 

 Les , plusieurs navires de la Royal Navy
 La classe Inflexible, une classe de navires de ligne de  de la fin du 

Nom de bateau de la Marine française